Lobsang Tenpe Gyeltshen bezeichnet folgende Personen:

 Lobsang Tenpe Gyeltshen (6. Jebtsundamba Khutukhtu) (1843–1849), religiöser Führer des mongolischen Buddhismus
 Tagphu Lobsang Tenpe Gyeltshen (1714–1762), tibetischer Gelehrter der Gelugpa-Schule des tibetischen Buddhismus